Hrvatska:
 Dvorišće (Glina), gradsko naselje Gline
 Dvorišće (Rakovec), naselje u općini Rakovec
 Dvorišće Ozaljsko, gradsko naselje Ozlja
 Dvorišće Vivodinsko, gradsko naselje Ozlja